Thomas Hart Benton kan syfta på:

Thomas Hart Benton (målare) – amerikansk målare född 1889, död 1975
Thomas Hart Benton (senator) – amerikansk politiker född 1782, död 1858